Командный чемпионат России по спидвею 2000 — восьмой розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

Командам «Локомотив» и «Салават» за неприезды во Владивосток засчитаны технические поражения.

Итоговые результаты 

При равенстве очков бронзовая медаль была присуждена «Востоку» из-за неявки «Локомотива» во Владивосток.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2000 году